Мировая лига по баскетболу среди женских клубных команд 2005 — 2-й турнир сильнейших женских баскетбольных команд со всего света, финальный турнир которого прошёл с 11 по 16 октября 2005 года в «МТЛ-Арене» (Самара). Победителем Мировой лиги стал самарский клуб «ВБМ-СГАУ».

Формат и участники 
Соревнование проводилось в 2 этапа
 Первый этап: в конце мая в Сеуле (Корея) и Гаване (Куба) прошли отборочные турниры, где восемь сильнейших женских клубных команд, разбитые на две группы, боролись за выход в финальный раунд турнира. По два лучших клуба из каждой группы вышли в финальную стадию турнира. ВБМ-СГАУ (победитель предыдущего турнира) и 3 лучших клуба по версии ФИБА участвуют в финальной стадии без отбора.
 В финальном турнире 8 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) вышли в плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров Мировой лиги.

Отборочный турнир

Группа А (20 — 22.05.2005, Сеул).

Группа В (27 — 29.05.2005, Гавана).

Финальный турнир

Группа А 
 1-й тур

 2-й тур

 3-й тур

 Итоговая таблица

Группа В 
 1-й тур

 2-й тур

 
 3-й тур

 Итоговая таблица

Плей-офф

За 5 — 8-е места

За 7 -е место

За 5 -е место

ПОЛУФИНАЛ

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  БК Гавана 
 4.  Звёзды WСВА 
 5.  Данденонг Рейнджерс 
 6.  Синхан Банк
 7.  Юнимед де Уринос 
 8.  УГМК

Ссылки 
 ВБМ-СГАУ — трёхкратный чемпион Мира
 Архив газеты Спорт-Экспресс за 2005 год

Международные клубные баскетбольные соревнования
Баскетбол